Мамойки — топоним:

Беларусь 
 Мамойки — деревня, Бешенковичский сельсовет, Бешенковичский район, Витебская область
 Мамойки — деревня, Дроздовский сельсовет Бешенковичского района Витебской области
 Мамойки — деревня, Ковляковский сельсовет, Шумилинский район, Витебская область